Dit is een lijst van planetoïden 115301-115400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 115301 - || 2003 SQ205 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115302 - || 2003 SU206 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115303 - || 2003 SM207 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115304 - || 2003 SW207 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115305 - || 2003 SR209 || 24 september 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 115306 - || 2003 SN210 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115307 - || 2003 SO210 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115308 - || 2003 SC211 || 24 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115309 - || 2003 SN211 || 25 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115310 - || 2003 SR213 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115311 - || 2003 SH214 || 26 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (115312) Whither || 2003 SP215 || 19 september 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 115313 - || 2003 SX215 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115314 - || 2003 SY215 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115315 - || 2003 SZ215 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115316 - || 2003 SK216 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115317 - || 2003 SZ216 || 27 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115318 - || 2003 SJ217 || 27 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115319 - || 2003 SR218 || 28 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115320 - || 2003 SB219 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115321 - || 2003 SK219 || 28 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115322 - || 2003 SM219 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115323 - || 2003 SO219 || 27 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115324 - || 2003 SP220 || 29 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115325 - || 2003 SQ220 || 29 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (115326) Wehinger || 2003 SC221 || 29 september 2003 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 115327 - || 2003 SH222 || 27 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115328 - || 2003 SR222 || 28 september 2003 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 115329 - || 2003 SY222 || 27 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115330 - || 2003 SB224 || 22 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (115331) Shrylmiles || 2003 SL224 || 29 september 2003 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 115332 - || 2003 SR224 || 28 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115333 - || 2003 SV225 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115334 - || 2003 SX225 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115335 - || 2003 SZ225 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115336 - || 2003 SF226 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115337 - || 2003 SG226 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115338 - || 2003 SH226 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115339 - || 2003 SK226 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115340 - || 2003 SL226 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115341 - || 2003 SS226 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115342 - || 2003 SO227 || 27 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115343 - || 2003 SS228 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115344 - || 2003 SV228 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115345 - || 2003 SB229 || 27 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115346 - || 2003 SY230 || 24 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115347 - || 2003 SS232 || 24 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115348 - || 2003 SW233 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115349 - || 2003 SR234 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115350 - || 2003 SW234 || 25 september 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 115351 - || 2003 SA235 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115352 - || 2003 SX240 || 27 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115353 - || 2003 SJ244 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115354 - || 2003 SW244 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115355 - || 2003 SQ246 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115356 - || 2003 SD247 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115357 - || 2003 SS249 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115358 - || 2003 SY249 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115359 - || 2003 SA250 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115360 - || 2003 SJ250 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115361 - || 2003 SL250 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115362 - || 2003 SN250 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115363 - || 2003 SZ250 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115364 - || 2003 SC251 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115365 - || 2003 SE251 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115366 - || 2003 SL251 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115367 - || 2003 SP251 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115368 - || 2003 SZ251 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115369 - || 2003 SS252 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115370 - || 2003 SX254 || 27 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115371 - || 2003 SU255 || 27 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115372 - || 2003 SA256 || 27 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115373 - || 2003 SA259 || 28 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115374 - || 2003 SC259 || 28 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115375 - || 2003 SG259 || 28 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115376 - || 2003 SH262 || 27 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115377 - || 2003 SA270 || 24 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115378 - || 2003 SO270 || 25 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115379 - || 2003 SE271 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115380 - || 2003 SJ271 || 25 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115381 - || 2003 SV272 || 27 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115382 - || 2003 SD273 || 27 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115383 - || 2003 SF274 || 28 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115384 - || 2003 SG275 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115385 - || 2003 SH275 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115386 - || 2003 SP275 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115387 - || 2003 SY275 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115388 - || 2003 SN278 || 30 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115389 - || 2003 SU278 || 30 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115390 - || 2003 SR279 || 17 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115391 - || 2003 SG280 || 18 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115392 - || 2003 SM283 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115393 - || 2003 SW284 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115394 - || 2003 SA286 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115395 - || 2003 SR286 || 21 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115396 - || 2003 SA287 || 29 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115397 - || 2003 SN288 || 28 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115398 - || 2003 SF290 || 28 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115399 - || 2003 SD291 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115400 - || 2003 SJ291 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten